Абра́м Ереме́евич Хохло́вкин (1878, Никополь — не ранее 1941) — российский кинофабрикант, советский организатор кинопроизводства, один из пионеров российского кинематографа.

Биография 
Родился в 1878 году в Никополе Екатеринославской губернии.

В 1900-е годы был представителем французской фирмы «Эклер», сотрудничал с кинопредприятиями «Вита», «Русская лента», «Глория», фирмами А. Талдыкина и А. Дранкова, К. Паганелли, С. Перского, С. Лурье. В 1913 году контора Хохловкина располагалась в «кинематографическом доме» на Невском проспекте, дом 88 в Санкт-Петербурге. В начале 1914 года приступил к производству собственных картин и покупке негативов. В 1915 году получил разрешение от Канцелярии старшего инспектора по надзору за типографиями, литографиями и тому подобными заведениями и книжной торговлей в Петрограде на открытие мастерской фотографических и кинематографических работ, создал собственную кинофирму — Фабрика кинематографических картин А. Е. Хохловкина. В 1916 году на Каменноостровском проспекте был построен павильон фабрики и оборудована лаборатория. Кинофирма имела своё отделение в Кисловодске и входила в число наиболее известных кинокомпаний Российской империи. В сентябре 1916 году из-за нехватки киноплёнки кинокофабрика временно прекратила работу. Кроме Фабрики кинематографических картин Хохловкину принадлежала кинофирма «Светосил», которую он купил летом 1915 года. Являлся пайщиком кинематографического предприятия «Артист», созданного в начале 1916 года. После Октябрьской революции кинокомпания Хохловкина была национализирована.

В 1919—1920 годах работал в Петроградском музее Мировой войны и революции. В письме начальнику просветительного отдела Политического управления Революционного военного совета Республики Н. Д. Шаров отмечал, что Хохловкин хоть и «не специалист музейного дела и занимается лишь полтора года, но человек незаурядной инициативы, с большими организаторскими способностями». По плану Хохловкина и под его руководством были организованы Трудовые мастерские для инвалидов войны 1914—1918 годов.

В 1922 году совместно с М. И. Горховером владел кинотеатрами «Луч I» и «Луч II» в Петрограде.

В 1923 году — директор прокатной конторы «Кино-Москва», выезжал за границу для закупки новых фильмов и материалов. Входил в состав Художественного совета 1-го Киноколлектива. В ноябре 1923 года был назначен директором Петроградского отделения Госкино (по другим сведениям — заведующий Петроградским отделением Госкино).

В 1925—1926 годах — директор производства и член правления, директор Ленинградской фабрики Госкино. 21 июня 1925 года выступил с докладом в Ленинградском отделении Ассоциации революционной кинематографии (АРК) о кинопроизводстве в СССР и о работе Ленинградской фабрики Госкино. Являлся руководителем 1-й Кавказской экспедиции, проводившей натурные съёмки в Дагестане по картине «Под властью Адата» (1925). Избирался кандидатом в члены бюро Фотокиносекции при Ленинградском отделении Всерабиса (1926).

В 1928—1929 годах — уполномоченный ВУФКУ в Ленинграде. В 1928—1930 годах — член правления Ленинградского отделения Русского театрального общества, созданного М. Г. Савиной (РТО).

В 1930—1931 годах — заведующий производством Художественно-репродукционных мастерских «Худрепмас» сектора науки Наркомпроса РСФСР. В 1932—1934 годах работал в дирекции, управлении Мурманской железной дороги. Последняя должность до ареста — начальник снабжения ликёро-водочного завода в Горьком.

Арестован в 1941 году по политическим мотивам. Приговорён по статье 58-6, 58-10 к трём месяцам лишения свободы.

Дата и место смерти неизвестны.

Фильмография

Продюсер 

  — Танго
  — Рукой безумца или гордиев узел
  — Бой в Рижском заливе
  — В лапах профессора-афериста / Жертва науки
  — Живой мертвец
  — История её подвязки (совм. с П. Пендрие)
  — Нашим посетителям пасхальное яичко
  — Ночь и луна... Он и она...
  — Погубленный страстью предатель / Отравленный любовью
  — Удаль казацкая
  — Ах, что за ночь то была
  — Герои и трофеи турецкой твердыни — крепости Эрзерума
  — Дневник горничной
  — Дядя Пуд в Луна-парке (совм. с А. Дранковым)
  — Полудевы
  — Преступный муж / Перед лицом отравленной
  — Чемпион наизнанку
  — Дочь палача
  — Жена-куртизанка
  — Жизнь начинается завтра
  — Когда пробуждается зверь
  — Месть падшей
  — Опасный возраст / Женщина в сорок лет

Сценарист 

  — Месть падшей

Библиография

Примечания

Литература

Ссылки 

 

 

Персоналии по алфавиту
Деятели киноиндустрии
Кинопродюсеры по алфавиту
Кинопродюсеры XX века
Кинопродюсеры Российской империи
Персоналии:Кинематограф СССР
Менеджеры культуры СССР
Персоналии:Ленфильм
Персоналии:ВУФКУ
Директора киностудий
Репрессированные в СССР